Vipotnik ist der Familienname folgender Personen:
 Alenka Vipotnik (1943–2014), jugoslawische (slowenische) Schauspielerin
 Alenka Vipotnik-Kopanja, jugoslawische (slowenische) Diplomatin
 Ana Vipotnik (* 1974), slowenische Jazzsängerin
 Andrej Vipotnik (1933–2018), jugoslawischer (slowenischer) Leichtathlet
 Cene Vipotnik (1914–1972), jugoslawischer (slowenischer) Dichter, Übersetzer und Herausgeber
 Janez Vipotnik (1917–1998), jugoslawischer (slowenischer) Politiker, Journalist und Schriftsteller
 Lenart Vipotnik, jugoslawischer (slowenischer) Kameramann
 Marko Vipotnik (1861–1921), jugoslawischer (slowenischer) Maler
 Matjaž Vipotnik (1944–2016), jugoslawischer (slowenischer) Grafikdesigner
 Miha Vipotnik (* 1954), jugoslawischer (slowenischer) Videokünstler und Multimediakünstler
 Nika Vipotnik Rampre (* 1955), jugoslawische (slowenische) Opernsängerin (Sopran)
 Olga Vipotnik Červan (1923–2009), jugoslawische (slowenische) Partisanin, Herausgeberin und gesellschaftspolitische Aktivistin
 Sasha Vipotnik, Sängerin bei AKA Neomi
 Žan Vipotnik (* 2002), slowenischer Fußballspieler